Момбуэй ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Карбальеда. Занимает площадь 38,89 км². Население — 437 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 80 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Саморы